České příjmení Šíma nosí více různých osobností:

 Anna Šímová (1920–??) – česká politička, poúnorová poslankyně KSČ
 Bohumil Šíma (1916–1941) – četař letectva Royal Air Force, plukovník letectva „In memoriam“
 Cyril Šíma (1911–1984) – český katolický kněz
 František Šíma (1899–1972) – český básník a novinář
 Jan Šíma-Šána – český meziválečný fotbalista
 Jaroslav Šíma (1944–2020) – český hokejista
 Jiří Šíma – více osob
 Josef Šíma – více osob
 Karel Šíma viz Karel Šimanovský (1826–1904) – divadelní herec a režisér
 Milan Šíma (* 1962) – český novinář a moderátor
 Petr Šíma (* 1983) – český fotbalista
 Vojtěch Šíma (* 1947) – český římskokatolický kněz, exercitátor a papežský kaplan

podobná příjmení
 Ervin Šima – český fotbalový trenér (I. liga 1961/62 KPS Brno)

Česká příjmení